Чарльз Эдвард «Чак» Хейз-младший (; родился 11 июня 1983 года, , штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. В настоящее время работает помощником главного тренера клуба НБА «Денвер Наггетс».

В 2005 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одной из команд.

Тренерская карьера 
9 сентября 2016 года было объявлено, что Хейз завершает свою игровую карьеру и войдёт в тренерский штаб клуба НБА «Денвер Наггетс». Он будет выполнять обязанности помощника главного тренера, а также станет тренером по развитию игроков.

Описание спортсмена 
Чак Хейз не является стандартным игроком своего амплуа тяжёлого форварда и центрового (центрфорварда), поскольку является очень низким игроком (198 см) для своей позиции. Средний рост тяжёлого форварда составляет около 205—210 см, а центрового 210—220 см. Кроме того он практически не атакует с дистанции кольцо оппонентов. Однако у Чака есть и положительные черты: он хорошо защищается, действует на подборе, может перехватить мяч у более крупных противников и умеет хорошо пасовать.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБА на basketball-reference.com 
 Профиль на NBA.com 
 Нарезка моментов Чак Хейз 
 трипл-дабл Чака Хейза 

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Торонто Рэпторс»